Rampa (desnivell), element arquitectònic permet superar el desnivell entre dues superfícies 
 Rampa (mal), contracció muscular 
 Rampa (Índia), comarca muntanyosa d'Orissa, al districte d'East Godavari